Cristian Brocchi (n. 30 ianuarie 1976, Milano) este un fost fotbalist italian care ultima dată a evoluat la clubul S.S. Lazio. A jucat un meci la echipa națională de fotbal a Italiei, pe 15 noiembrie 2006, cu . În prezent activează în calitate de antrenor la AC Milan.

Palmares 
AC Milan
Serie A: 2004
Coppa Italia: 2003
UEFA Champions League: 2003, 2007
FIFA Club World Cup: 2007
Supercupa Europei: 2003, 2007

S.S. Lazio
Coppa Italia: 2008-09, 2012-13
Supercoppa Italiana: 2009

Statistici

Referințe

Legături externe
http://www.cristianbrocchi.it 
Brocchi and Vieri's clothing line 
Profile and stats. at Inter Archive
 Profile and stats. at ACmilan.com 
 Profile and stats. at Fiorentina official site  
uefa.com short bios.
 stats. at Voetbal International 

Fotbaliști italieni
Fotbaliști internaționali italieni
Italieni în viață
Fotbaliști ai lui AC Milan
Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
Fotbaliști ai Fiorentinei
Fotbaliști ai lui Lazio Roma